Мемориальный комплекс «Вечный огонь» — комплекс в честь павших в героических боях защитников Родины, жителей города Салавата.
 
Мемориальный комплекс находится на бульваре Салавата Юлаева, рядом с Дворцом творчества детей и юношества. Комплекс открыт в 1981 году. В состав комплекса входят:
 Вечный огонь с памятником (катер на постаменте). Надпись на памятнике «В память о моряках защитниках Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Надпись на катере «В память бессмертного подвига ветеранов Великой Отечественной войны».
 Зенитно-артиллерийская установка — 100-миллиметровая пушка.
 Ракетная установка Катюша.
 Танк Т-34/76 образца 1941—1942 года, принимавший участие в боях в Барятинском районе Калужской области в марте 1942 года.
 БТР.
 Мемориальные плиты Героям Советского Союза — Бекетову В. С., Сухорукову А. Я., Ахтямову Х. Б. и Герою России — Трубанову В. Е.
 Гранитная стена с фотографиями Героев.
 Гранитная плита с надписью: «Сквер посвящён защитникам Отечества. Заложен 9 мая 2000 года».

История 
С 1981 года в мемориальный комплекс входил памятник с катером и вечным огнём. Сторожевой катер был доставлен по железной дороге из Керчи. На церемонии открытия комплекса выступали специально приглашенные ветераны-участники боев на Малой Земле.

К 65-летию Победы мемориальный комплекс был реконструирован и дополнен военной техникой и мемориальными плитами и гранитной стеной.

В наши дни у мемориала «Вечный огонь славы» устраиваются памятные мероприятия, чествуют ветеранов, возлагают венки в память погибшим жителям Салавата.

Ежегодно 14 февраля (день выхода Советских войск из Афганистана), 9 мая (день Победы), 22 июня (день памяти и скорби) и еженедельно по субботам молодоженами после регистрации в ЗАГСе возле памятника мемориала проводится возложение цветов.

Интересные сведения 
Генеральный подрядчик проекта реконструкции мемориального комплекса — Муниципальное предприятие «Флора».

Танк Т-34 приобретен в дар городу Салавату предприятием ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Памятник — катер «Морякам — защитникам родины» привезен из Керчи в память о погибших моряках Черноморского флота, по инициативе участника войны — мичмана Галиева Михала Романовича. Открыт 29 июля 1980 года на бульваре Салавата Юлаева.

Примечания

Ссылки 
  Экскурсия для участников автопробега уфимских десантников, посвящённого 70-летию начала Великой Отечественной войны и 81-й годовщине создания ВДВ по мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Салавате
 История создания мемориального комплекса

Памятники Салавата
Вечный огонь в СССР